Grandsart :

 André-Joseph Grandsart (1813-1882), physicien et prestidigitateur belge
 Raymond Grandsart (1911-1971),  homme politique français.
 Hervé Grandsart, journaliste et historien de l'art.

Voir aussi 
 Théâtre Grandsart-Courtois, théâtre ambulant fondé vers 1840 par André-Joseph Grandsart